Le changement de voix se réfère aux techniques non chirurgicales employées pour modifier la voix humaine. Étant donné que la voix est un indice genré, les femmes trans entreprennent fréquemment la « thérapie de la voix » dans le cadre de leur transition de genre afin d'améliorer sa sonorité féminine, et donc accroitre leur visibilité en tant que femmes dans la société. Les personnes trans et travesties en femmes peuvent aussi avoir le désir de féminiser leur voix et donc d'entreprendre un changement de voix.

Vue d'ensemble 
La féminisation de la voix est le changement d'une voix de sonorité masculine vers une voix de sonorité plus féminine. L'expression « féminisation de la voix » est utilisée pour décrire le résultat souhaité après certaines techniques chirurgicales, orthophonie, et programmes d'auto-entraînements afin d'acquérir une voix à consonance plus féminine.

Les vocalisations sont produites grâce à l'air qui entre par le nez (ou la bouche) et qui se dirige d'abord vers le haut, puis voyage jusque dans les poumons, grâce à l'ouverture du larynx (glotte) où les cordes vocales vont vibrer et la phonation se produit. Les cordes vocales qui vibrent produisent un son qui est modifié par la gorge et la bouche, ce qui crée les fréquences de résonance ; leur taille influera directement ces fréquences puisqu'elles jouent un rôle très important dans la perception du timbre (riche, nasal, plat) de la voix. L'articulation (langue, lèvres, mâchoire, bouche) façonnent également le son. Ensuite, ce sont les caractéristiques prosodiques (débit de parole, intonation, pauses) qui créent l'individualité de quelqu'un.

Il y a plusieurs fréquences ou harmoniques qui se produisent au niveau des lèvres. La fréquence fondamentale (F0) ou le nombre de fois par seconde que les cordes vocales vibrent (en ), la fréquence habituelle pour une conversation est d'environ  pour les femmes cisgenres adultes et  pour les hommes cisgenres adultes. Bon nombre de techniques de féminisation de voix, y compris les chirurgicales, se concentrent sur la fréquence fondamentale de la voix, plus que sur l'articulation ou les caractéristiques prosodiques. Les orthophonistes et les professionnels de la voix offrent une formation qui permettent de changer à la fois la fréquence fondamentale de la voix, en travaillant également sur l'articulation et la prosodie.

La masculinisation de la voix correspond à la transformation d'une voix initiale féminine vers une voix masculine. La masculinisation de la voix n'est généralement pas nécessaire pour les hommes trans car les effets de l'hormone de la testostérone, sur le larynx, suffisent à produire une voix masculine. Cependant, Alexandros N.Constansis a déclaré : , et cite Davies et Goldberg en disant que

Différences entre les voix masculine et féminine 
Comme d'autres caractéristiques genrées, un chevauchement existe entre les caractéristiques vocales masculines et féminines.

Les femmes trans qui n'ont pas encore effectué leur transition de genre et qui, donc, s'apprêtent à entrer en phase pubertaire en tant qu'homme, vont développer des caractéristiques vocales masculines. L'hormonosubstitution ne modifie pas la voix masculine d'une femme trans ; par conséquent, les femmes trans qui ont l'intention d'avoir un passing en tant femmes cisgenres ont besoin d'une formation vocale pour féminiser leur voix.

L'entraînement vocal se fait à la fois en privé et grâce à l'aide de plusieurs professionnels du milieu hospitalier, par l'utilisation de programmes d'auto-assistance (programmes audio, vidéos, livres, informations recueillies sur des sites Web ou par des discussions dans des groupes de partage). Certaines femmes trans, telle que Lynn Conway, ont féminisé leurs voix sans aucune aide.

Passer par un orthophoniste s'avère parfois plus bénéfique qu'avec d'autres professionnels qui offrent cette formation car les cordes vocales peuvent facilement s'irriter et même développer des excroissances de cals, appelées nodules de cordes vocales qui sont le résultat d'une mauvaise utilisation de la voix et d'avoir modifié sa voix trop rapidement. Les personnes qui participent à un programme de féminisation de la voix sont formées pour se surveiller elles-mêmes et devenir plus conscientes de leur qualité vocale. Elles apprennent à reconnaître où et comment se produisent les sons, la façon dont ils résonnent, et la façon de se tenir et porter sa voix. Les aspects liés à la communication sont également abordés, notamment les patterns de respiration, la communication non verbale liée au genre et à l'hygiène vocale.

Certaines femmes trans trouvent que l'entraînement vocal est fastidieux et difficile tandis que d'autres considèrent qu'il n'est pas nécessaire. Alors que la plupart des femmes trans aimeraient avoir une voix complètement féminine, beaucoup ne parviennent pas à atteindre cet objectif ; certaines femmes trans ont donc des voix masculines, et beaucoup ont des voix particulières de femmes qui peuvent attirer l'attention.

Les spécialistes de la voix, orthophonistes, et oto-rhino-laryngologistes organisent la production de la voix en cinq composantes qui sont :
 la respiration, le souffle - source principale
 la phonation  - source de la production sonore
 la résonance - modification du son
 l'articulation - modification du mode d'articulation
 la prosodie - aspect mélodique de la voix

Dans un entraînement de féminisation de la voix, toutes les cinq composantes ne sont habituellement pas incluses.

Chirurgies vocales 
Bien que l'hormonosubstitution et la chirurgie de réattribution sexuelle puissent permettre une apparence plus féminine, c'est insuffisant pour modifier la hauteur ou le son de la voix. La structure vocale existante peut être modifiée par voie chirurgicale, en utilisant des procédures incluant :
 L'approximation crico-thyroïdienne (le plus courant)
 La laryngoplastie
 L'approximation thyro-hyoïdienne
 La chirurgie de réduction du larynx (raccourcissement des cordes vocales)
 L'ajustement vocal assisté par laser

Il y avait, jusqu'à récemment, peu de preuves quant à l'efficacité de ces interventions chirurgicales pour élever la fréquence fondamentale. Cependant, depuis la fin des années 1990, les chirurgiens pratiquant l'approximation crico-thyroïdienne et d'autres procédures de modification de voix à l'hôpital Charing Cross (Hammersmith, Londres), ont mené des études de suivi à long terme indiquant des niveaux « élevés » de satisfaction de la part des patients par rapport aux résultats chirurgicaux et sociaux. Tous ces modes de « chirurgie de la voix » peuvent ou non avoir un effet sur la résonance ou d'autres caractéristiques vocales. Beaucoup de personnes de la communauté trans ont déjà été amenées à considérer la chirurgie de la voix comme étant « souhaitable », tandis que d'autres considèrent que la modification féminine de la voix de façon « socialement acceptable » est indispensable. Des preuves annexes suggèrent que la chirurgie de la voix (approximation crico-thyroïdienne) devrait augmenter la hauteur de la voix, même au-dessus des normes féminines, en phase post-opératoire immédiate (lorsque les sutures sont utilisées pour créer le « rapprochement »). Bien sûr, la chirurgie du larynx comporte des risques et de façon très marginale, une perte totale de la voix peut se produire. , des recherches sont en cours pour remplacer le larynx en utilisant des cellules souches qui auraient toutes les caractéristiques d'une femme.

Chant 
Beaucoup de femmes trans souhaitent chanter comme les femmes cisgenres, mais de nombreuses formations sont nécessaires pour obtenir cet aspect, c'est la raison pour laquelle la plupart des jeunes garçons prépubères qui commencent une hormonosubstitution ont plus de chances d'obtenir cette qualité (voir  castrat).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Bégaiement
 Liste d'œuvres associées à la transidentité
 Voix de poitrine
 Fausset
 Voix humaine
 Intonation prosodique
 Laryngalisation
 Corde vocale
 Yodel

Liens externes 
 Robin D'Angelo « L’orthophoniste qui apprend aux trans à féminiser leur voix » sur StreetPress, le .
 Anaïs Moran « Femmes transgenres : les voies pour trouver sa voix » sur Libération, le .

Transition de genre
Voix humaine